Maria Amalia van Oostenrijk (1701-1745), aartshertogin van Oostenrijk, keurvorstin van Beieren en keizerin van het Heilige Roomse Rijk
Maria Amalia van Oostenrijk (1746-1804), aartshertogin van Oostenrijk en prinses van Hongarije en door haar huwelijk hertogin van Parma, Piacenza en Guastalla